Ма́хер Ара́р (, р. ) — канадский инженер, родившийся в Сирии. Он женат на Монии Мазиг и имеет двоих детей.

Он стал известен в Канаде в связи с его изгнанием из страны и тюремным заключением в Сирии с сентября 2002 по 2003 год, что привело к проведению расследования на предмет превышения полномочий канадскими руководителями.

Факты 
 в Нью-Йоркском аэропорту, когда он возвращался в Канаду из отпуска в Тунисе, американские власти  арестовали его и затем выслали в Сирию согласно процедуре экстрадиции (extraordinary rendition), несмотря на его канадское гражданство. Это выдворение породило много вопросов, так как Махер Арар путешествовал с канадским паспортом, а канадское правительство, возможно, умышленно игнорировало этот факт. К тому же, Сирия признаётся страной, где применяются пытки.

Арар был заключён в тюрьме в Сирии без какого бы то ни было обвинения более одного года. Он утверждал впоследствии, что во время заключения его неоднократно пытали и заставляли подписать ложные признания.  он был освобождён, после того как сирийское правительство признало, что против него не было никаких доказательств.

События, связанные с депортацией Махера Арара, стали предметом расследования в Канаде, результаты которого были опубликованы 18 сентября 2006. Канадское правительство признало свою смешанную вину и в январе 2007 перечислило Арару 10,5 миллиона долларов компенсации.

2 ноября 2009 иск Арара в U.S. Court of Appeals for the Second Circuit в Нью-Йорке на членов тогдашнего правительства (в т. ч. на Джона Эшкрофта) был отклонён из-за использования администрацией привилегии государственной тайны.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Махера Арара 
 Комиссия по расследованию действий канадских руководителей в отношении Махера Арара 

Инженеры Канады
Инженеры Сирии
Право Канады
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники Инженерного факультета Университета Макгилла
Жертвы нарушений прав человека